Agudo, község Spanyolországban, Kasztília-La Mancha autonóm közösségben, Ciudad Real tartományban
Agudo, község Brazíliában, Rio Grande do Sul államban